Příjmení Petržela nosí více významných osobností:

 Jan Petržela (* 1992) – český reprezentant v orientačním běhu
 Josef Petržela (* 1965) – československý basketbalista a trojnásobný vicemistr Československa
 Milan Petržela (* 1983) – český fotbalový záložník a reprezentant
 Vlastimil Petržela (* 1953) – český fotbalový trenér, československý fotbalový útočník a reprezentant

Související články 
 Petružela
 Petrželka
 Petržílek
 Petržel